Formula 3000 sezona 1986 je bila drugo prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 13. aprilom in 5. oktobrom 1986.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R18=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NQ=ni se kvalificiral NT=brez časa na kvalifikacijah DIS=diskvalificiran(11)=mesto po treningu, toda štartno mesto ni bilo prosto

1986 v športu
1986